

Бушуєво — присілок, Шегарський район, Томська область
 Бушуєво — село, Юргінський район, Тюменська область